Провајдер (: снабдевач, добављач) је добављач или пружалац услуга. Појам се односи и на одређену организацију којој је поверено да пружа услуге клијентима, па се отуда сматра „провајдером”. У колоквијалном говору, реч „провајдер” се најчешће односи на компаније које пружају услуге приступа Интернету физичким и правним лицима (енгл. -{Internet Service Provider}- - -{ISP}-). Један део услуга социјалног радна спада у ову категорију. То се пре свега односи на пружање релеватних информација и услуга које могу бити од помоћи клијентима. То обезбеђује приступ услугама које су им до тада биле недоступне.

Литература

Спољашње везе 
 Динамичке улоге социјалних радника
 Удружење Интернет провајдера Југославије

Привреда